Csehország
 Hradiště (Benešovi járás)
 Hradiště (Cheb)
 Hradiště (Dél-plzeňi járás)
 Hradiště (Domažlicei járás)
 Hradiště (Karlovy Vary-i járás)
 Hradiště (Rokycanyi járás)
 Hradiště (Těrlicko)
valamint
 Choustníkovo Hradiště
 Dolní Hradiště
 Klášter Hradiště nad Jizerou
 Mnichovo Hradiště
 Staré Hradiště